Athamanta divaricata är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Emmanuel Gilibert. Athamanta divaricata ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
divaricata